Obernhof ist der Name folgender Orte:

 Obernhof, Gemeinde im Rhein-Lahn-Kreis in Rheinland-Pfalz
 Obernhof (Radevormwald), Ortschaft in Radevormwald, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Obernhof (Gemeinde Viehdorf), Ortsteil von Viehdorf, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Obernhof (Gemeinde Ulrichsberg), Ortsteil von Ulrichsberg, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich

Siehe auch:
 Oberhof (Begriffsklärung)